de stad Apulo (Colombia), die voorheen Rafael Reyes heette
 Rafael Reyes (president), Colombiaans ex-president
 Rafael Reyes (voetballer), Colombiaans voetballer